Pia Eva Greiner-Davis (* 1985) ist eine niederländische Cellistin. 

Greiner erwarb den Bachelorgrad am Prins Claus Conservatorium in Groningen und erhielt ein Huygens-Stipendium der niederländischen Regierung. Sie trat als Solistin mit verschiedenen europäischen Orchestern auf und gewann 2009 den Konservatorien-Wettbewerb beim Grachten Festival. Als Fulbright-Stipendiatin studierte sie im Masterstudiengang an der University of Michigan und 2014 promovierte bei Richard Aaron. Dann war sie u. a. Mitglied der Michigan Chamber Players und Gastkünstlerin der Houston Opera. Sie unterrichtet Cello an der University of Michigan und seit 2012 beim Icelandic Chamber Music Festival.

Weblinks 
Website von Pia Eva Greiner
University of Michigan - School of Music, Theatre & Dance: String Preparatory Academy Master Class: Pia Eva Greiner-Davis, Cello

Klassischer Cellist
Niederländer
Geboren 1985
Frau